Najazd – zbrojna agresja, inwazja, na terytorium państwa/państw
 Najazd – część skoczni narciarskiej
 Najazd – inna nazwa autolawety (pojazd wyposażony w najazd – zabudowę autolawety